Konsole est une application d'émulation de terminal, intégrée à l'environnement de bureau KDE.

Une même fenêtre Konsole peut émuler plusieurs terminaux à la fois grâce à un système d'onglets (en bas ou en haut, voir les images). Quelques applications comme Konqueror et Kate utilisent Konsole pour inclure une fonction terminal grâce à la technologie Kpart.

Konsole est différent de la plupart des autres émulateurs en ce sens que c'est une réécriture complète des fonctionnalités de xterm ou rxvt au lieu d'en être un dérivé.

Voir aussi 
 xterm
 rxvt

Lien externe 
  Site officiel

Logiciel KDE
Émulateur de terminal